см. мельница, паровая машина

 Паровая мельница купца Гогина — достопримечательность Верхнеуральска (Челябинская область).
 Ме́льница Ге́ргардта — разрушенное здание мельницы, ставшее памятником Сталинградской битвы (Волгоград).
 Паровая мельница Юрова — одно из первых промышленных зданий города Оренбурга.
 Паровая мельница Бобермана — достопримечательность Самары.
 Паровая мельница купца Радовского — достопримечательность Улан-Удэ.
 Паровая мельница (Хабаровск) — достопримечательность Хабаровска.

Виды мельниц
Паровые мельницы